A női 1 méteres műugrást július 21-én és 23-án rendezték meg a 2013-as úszó-világbajnokságon. Előbb volt a selejtező, két nap múlva a döntő.

Eredmény
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

Források
Rajtlista
Selejtező eredménye
Döntő eredménye

Műugrás a 2013-as úszó-világbajnokságon